Garcin ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Garcin (* 1949), französischer Schauspieler
 Étienne Garcin (1784–1859), französischer Autor, Journalist, Romanist und Provenzalist
 Ginette Garcin (1928–2010), französische Schauspielerin und Sängerin
 Henri Garcin (1929–2022; eigentlich Anton Albers), belgischer Theater- und Filmschauspieler
 Henri Garcin (Architekt) (1877–1933), Schweizer Architekt
 Jacques-Maximilien Garcin (1782–1868), deutsch-französischer Schriftsetzer und Verlagslektor in Straßburg
 Joseph Héliodore Sagesse Vertu Garcin de Tassy (1794–1878), französischer Orientalist
 Lionel Garcin (* 1972), französischer Jazz- und Improvisationsmusiker

Garčin steht für:
 Garčin, Dorf und Gemeinde in der kroatischen Gespanschaft Brod-Posavina